Radetzky-Kaserne ist der Name folgender Kasernen:

 Radetzky-Kaserne in Horn
 Graf-Radetzky-Kaserne in Wien